Con el término de Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se puede aludir a:

 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, con sede en Madrid;
 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza, España, asociada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.